Niemcy:
 Walsheim – dzielnica gminy Gersheim w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarpfalz
 Walsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße